kris – sztylet malajski
 Kris – raper, członek grupy muzycznej Ascetoholix
 Kris – męskie imię Krzysztof
 Kris – tradycyjny sąd niektórych grup romskich.